Trois navires de la Marine britannique ont porté ce nom après la bataille de la Hougue en  :
 , un vaisseau de ligne de troisième rang lancé en 1811, transformé en « unarmoured screw vessel » 1849, démantelé en 1865
 , un croiseur protégé de classe Cressy lancé en 1900, coulé en 1914.
 , un destroyer de classe Battle, lancé en 1944, envoyé à la ferraille en 1962.

Hogue